Аста́хов — русская фамилия, образованная от имени  в его древнерусском варианте Остафий (в южнорусском диалектном произношении Астахий). Также топоним.

Астахов

А 
 
 Астахов, Альберт Михайлович (1939—2009) — советский самбист, МС СССР, Заслуженный тренер России.
 Астахов, Анатолий Константинович (род. 1938) — советский баскетболист и баскетбольный тренер.

В 
 Астахов, Валерий Анатольевич (род. 1964) — украинский актёр и телеведущий.
 
 Астахов, Виталий Геннадьевич (род. 1979) — российский футболист.
 Астахов, Владимир Анатольевич — российский предприниматель, Генеральный директор российской нефтехимической компании «Сибур».

Г 
 Астахов, Георгий Александрович (1897—1942) — советский дипломат.
 Астахов, Георгий Александрович (1919—1972) — советский конструктор, лауреат Ленинской премии.

Д 
 Астахов, Дмитрий Евгеньевич (1932—2006) — испытатель, лауреат Ленинской премии.

Е

И 
 
 Астахов, Илларион Тихонович (1898—1917) — русский революционер, большевик.

К 
 Астахов, Константин Васильевич (1904—1975) — советский химик, педагог, профессор, доктор химических наук, инженер-полковник.

М

Н 
 Астахов, Никита Сергеевич (род. 1943) — советский и российский актёр театра и кино.

О 
 Астахов, Олег Юрьевич (род. 1954) — российский дипломат.

П 
 Астахов, Павел Алексеевич (род. 1966) — российский адвокат, писатель и телеведущий.

С

Ф 
 Астахов, Фёдор Алексеевич (1892—1966) — советский военачальник, маршал авиации.

Ю 
 Астахов, Юрий Сергеевич (06.04.1940—10.06.2020) — доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры офтальмологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, главный офтальмолог Санкт-Петербурга.



Топоним 
 Астахов — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Астахов — хутор в Боковском районе Ростовской области.
 Астахов — хутор в Каменском районе Ростовской области.
 Нижний Астахов — хутор в Кашарском районе Ростовской области.

См. также 
 
 Астаховский